

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Edoardo Pesce (1979- ), acteur italien ;
 Gaetano Pesce, (1939- ), architecte, peintre et designer italien ;
 Hugo Pesce, (1900-1969), médecin, enseignant et un homme politique péruvien ;
 Mauro Pesce, (1941-), professeur italien, bibliste et historien ;
 Rodolphe Pesce, (1935- ), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme